Case Rossetto ima više značenja:
 Case Rossetto, Padova
 Case Rossetto, Torino